Цепионы () — ветвь римского рода Сервилиев.

Сервилии Цепионы 

 Гней Сервилий Цепион — консул в 253 году до н. э.
 Гней Сервилий Цепион — консул 203 года до н. э.
 Гней Сервилий Цепион — консул 169 года до н. э.
 Гней Сервилий Цепион — консул 141 года до н. э., цензор 125 года до н. э.
 Квинт Сервилий Цепион — консул 140 года до н. э.
 Квинт Сервилий Цепион — консул 106 года до н. э., участник битвы при Араузионе
 Квинт Сервилий Цепион — претор 91 года до н. э., проконсул 90 года до н. э.
 Квинт Сервилий Цепион — квестор, в 72 году до н. э. принимал участие в подавлении восстания Спартака

Сервилии